A Sissi hercegnő (francia cím: Princesse Sissi, angol cím: Princess Sissi) 1997-től 1998-ig futott francia–kanadai televíziós rajzfilmsorozat, amelynek alkotója Bruno Bianchi volt. Franciaországban a France 3 vetítette, Kanadában a Radio-Canada sugározta, Magyarországon a Fox Kids, a Jetix és a TV2 adta.

A sorozat főszereplője Sissi hercegnő és Ferenc herceg. A történet az Osztrák–Magyar Monarchia idején játszódik.

Ismertető

Szereplők 

 További magyar hangok: Bolla Róbert, Borbiczki Ferenc, Csuha Lajos, Kassai Ilona, Katona Zoltán, Kenderesi Tibor (Börtönfoglár), Pálfai Péter, Papp János, Varga Tamás, Végh Ferenc (Hendirch polgármester), Vizy György

Epizódok

Források

További információk 
 Sissi hercegnő az allocine.fr-on
 Sissi hercegnő planete-jeunesse.com-on
 Sissi hercegnő  Szinkronhangjai a behindthevoiceactors.com-on
 

1997-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
1997-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
1998-ban befejezett francia televíziós sorozatok
1998-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok
Francia rajzfilmsorozatok
Kanadai rajzfilmsorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós drámasorozatok
Romantikus televíziós sorozatok